Épiez peut désigner :

Toponymes 
 Épiez-sur-Chiers, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Épiez-sur-Meuse, commune française de la Meuse.

Homonymie de toponyme